Gianluca Guidi (n. 1967), attore teatrale italiano;
Gianluca Guidi (n. 1968), rugbista e allenatore di rugby italiano.